Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 Wojskowa Agencja Pocisków Balistycznych